Геннадий Ткачук:
 Ткачук, Геннадий Витальевич (род. 1968) — украинский политик.
 Ткачук, Геннадий Ильич (1936—2017) — советский работник сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда (1967).